Een verkeersweg:
N377 (België)
N377 (Frankrijk)
N377 (Nederland), zie Provinciale weg 377
N377 (Zwitserland)